Бамијан је једна од 34 провинције Авганистана у Авганистану. Провинција се налази у централном дијелу Авганистану и најпознатија је по чувеним Будиним статуама, које су уништене од стране талибанског режима. Бамијан је насељен Хазарима и има истоимени главни град.

Види још 
 Административна подјела Авганистана

Референце 

Провинције Авганистана